Frano Marjanov Visković
Frano Antonov Visković